Erdélyi Dániel (1973–) rendező, forgatókönyvíró
Erdélyi Dániel (1988–) Junior Prima díjas karmester